

474001-474100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 474001 || || 7 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 474002 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 474003 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 474004 || || 16 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 474005 || || 20 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 474006 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 474007 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 474008 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 474009 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 474010 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 474011 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 474012 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 474013 || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 474014 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 474015 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 474016 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 474017 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 474018 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 474019 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 474020 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 474021 || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 474022 || || 20 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 474023 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 474024 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#fefefe
| 474025 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 474026 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 474027 || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 474028 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 474029 || || 9 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 474030 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 474031 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 474032 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 474033 || || 12 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 474034 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 474035 || || 11 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 474036 || || 12 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 474037 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 474038 || || 22 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 474039 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 474040 || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 474041 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#C2FFFF
| 474042 || || 24 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 474043 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 474044 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 474045 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 474046 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 474047 || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 474048 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 474049 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 474050 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 474051 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 474052 || || 9 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 474053 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 474054 || || 15 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 474055 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 474056 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 474057 || || 2 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 474058 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 474059 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 474060 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 474061 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 474062 || || 20 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 474063 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 474064 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 474065 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 474066 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 474067 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 474068 || || 23 de juliol de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 474069 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 474070 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 474071 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 474072 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 474073 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 474074 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 474075 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 474076 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 474077 || || 14 de juliol de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 474078 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 474079 || || 25 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 474080 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 474081 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 474082 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 474083 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 474084 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 474085 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 474086 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 474087 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 474088 || || 3 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 474089 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 474090 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 474091 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 474092 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 474093 || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 474094 || || 6 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 474095 || || 21 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 474096 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 474097 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 474098 || || 4 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 474099 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 474100 || || 16 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

474101-474200 

|-bgcolor=#fefefe
| 474101 || || 30 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 474102 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 474103 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 474104 || || 2 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 474105 || || 22 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 474106 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 474107 || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 474108 || || 6 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 474109 || || 17 de gener de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 474110 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 474111 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 474112 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 474113 || || 3 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 474114 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 474115 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 474116 || || 24 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 474117 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 474118 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 474119 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 474120 || 4504 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 474121 || || 10 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 474122 || || 5 de setembre de 1994 || La Silla || E. W. Elst ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 474123 || || 31 de gener de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 474124 || || 24 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 474125 || || 27 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 474126 || || 25 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 474127 || || 25 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 474128 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#FA8072
| 474129 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 474130 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 474131 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 474132 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 474133 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 474134 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 474135 || || 30 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 474136 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 474137 || || 1 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 474138 || || 2 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 474139 || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 474140 || || 1 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 474141 || || 14 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 474142 || || 12 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#FA8072
| 474143 || || 29 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 474144 || || 18 d'octubre de 1997 || Kleť || Kleť Obs. ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 474145 || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 474146 || || 14 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 474147 || || 14 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 474148 || || 16 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 474149 || || 17 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 474150 || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 474151 || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 474152 || || 19 de setembre de 1998 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 474153 || || 13 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 474154 || || 24 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 474155 || || 19 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#FA8072
| 474156 || || 12 de desembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 474157 || || 13 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#FFC2E0
| 474158 || || 16 de març de 1999 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 474159 || || 3 de setembre de 1999 || Prescott || P. G. Comba ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 474160 || || 3 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 474161 || || 5 de setembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 474162 || || 5 de setembre de 1999 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#FFC2E0
| 474163 || || 29 de setembre de 1999 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 474164 || || 30 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 474165 || || 7 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 474166 || || 8 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 474167 || || 2 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 474168 || || 11 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 474169 || || 15 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 474170 || || 10 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#FA8072
| 474171 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 474172 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 474173 || || 14 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 474174 || || 2 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 474175 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 474176 || || 11 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 474177 || || 12 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 474178 || || 1 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#FFC2E0
| 474179 || || 6 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 474180 || || 5 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#FA8072
| 474181 || || 4 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 474182 || || 9 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 474183 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 474184 || || 3 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 474185 || || 11 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 474186 || || 10 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 474187 || || 5 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 474188 || || 1 de novembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#FA8072
| 474189 || || 5 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#FA8072
| 474190 || || 6 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 474191 || || 4 de desembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 474192 || || 29 de desembre de 1999 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 474193 || || 27 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 474194 || || 14 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 474195 || || 8 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 474196 || || 5 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 474197 || || 26 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 474198 || || 3 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 474199 || || 6 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 474200 || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

474201-474300 

|-bgcolor=#fefefe
| 474201 || || 28 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#FA8072
| 474202 || || 27 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#FA8072
| 474203 || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#FA8072
| 474204 || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#FA8072
| 474205 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 474206 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 474207 || || 27 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 474208 || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 474209 || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 474210 || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 474211 || || 30 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 474212 || || 29 de setembre de 2000 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 474213 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 474214 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 474215 || || 2 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 474216 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 474217 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 474218 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 474219 || || 3 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 474220 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 474221 || || 5 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 474222 || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#FFC2E0
| 474223 || || 12 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 474224 || || 1 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#FA8072
| 474225 || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 474226 || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 474227 || || 28 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 474228 || || 26 de febrer de 2001 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 474229 || || 19 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 474230 || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || SKADS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#FFC2E0
| 474231 || || 21 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 474232 || || 14 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 474233 || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 474234 || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 474235 || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 474236 || || 20 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 474237 || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#FFC2E0
| 474238 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || ATE ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 474239 || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 474240 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 474241 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 474242 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 474243 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 474244 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 474245 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 474246 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 474247 || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 474248 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#FA8072
| 474249 || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 474250 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 474251 || || 27 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 474252 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 474253 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 474254 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 474255 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 474256 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 474257 || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 474258 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 474259 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 474260 || || 23 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 474261 || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 474262 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#FA8072
| 474263 || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 474264 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 474265 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 474266 || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 474267 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 474268 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 474269 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 474270 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 474271 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 474272 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 474273 || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 474274 || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 474275 || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 474276 || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#FA8072
| 474277 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#FA8072
| 474278 || || 26 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 474279 || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 474280 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 474281 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 474282 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 474283 || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 474284 || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 474285 || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 474286 || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 474287 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 474288 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 474289 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 474290 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 474291 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 474292 || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 474293 || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#FA8072
| 474294 || || 7 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#FA8072
| 474295 || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 474296 || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 474297 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 474298 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 474299 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 474300 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

474301-474400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 474301 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 474302 || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 474303 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 474304 || || 22 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 474305 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 474306 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 474307 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 474308 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 474309 || || 8 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 474310 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 474311 || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 474312 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 474313 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 474314 || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 474315 || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 474316 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 474317 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 474318 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 474319 || || 22 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 474320 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 474321 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 474322 || || 22 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 474323 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 474324 || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 474325 || || 20 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 474326 || || 22 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 474327 || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 474328 || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 474329 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 474330 || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 474331 || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 474332 || || 20 de març de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 474333 || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 474334 || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 474335 || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 474336 || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 474337 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 474338 || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 474339 || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 474340 || || 19 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 474341 || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 474342 || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 474343 || || 1 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 474344 || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 474345 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 474346 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 474347 || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#FA8072
| 474348 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 474349 || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#FA8072
| 474350 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 474351 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 474352 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 474353 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 474354 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 474355 || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 474356 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 474357 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 474358 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 474359 || || 31 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 474360 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 474361 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 474362 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 474363 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 474364 || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 474365 || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#FA8072
| 474366 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 474367 || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 474368 || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 474369 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#FA8072
| 474370 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 474371 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 474372 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 474373 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || M. White, M. Collins ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 474374 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 474375 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 474376 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 474377 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 474378 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 474379 || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 474380 || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 474381 || || 16 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 474382 || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 474383 || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 474384 || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 474385 || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 474386 || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 474387 || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 474388 || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 474389 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 474390 || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 474391 || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#FA8072
| 474392 || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 474393 || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 474394 || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 474395 || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 474396 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 474397 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 474398 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 474399 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 474400 || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|}

474401-474500 

|-bgcolor=#FA8072
| 474401 || || 29 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 474402 || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 474403 || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 474404 || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 474405 || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 474406 || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 474407 || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 474408 || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 474409 || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 474410 || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 474411 || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#FA8072
| 474412 || || 20 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 474413 || || 24 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 474414 || || 24 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 474415 || || 22 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 474416 || || 16 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 474417 || || 1 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 474418 || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 474419 || || 7 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 474420 || || 18 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 474421 || || 10 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 474422 || || 10 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 474423 || || 3 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#FA8072
| 474424 || || 27 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#FFC2E0
| 474425 || || 27 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 474426 || || 12 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 474427 || || 26 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 474428 || || 23 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 474429 || || 6 de març de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 474430 || || 6 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 474431 || || 29 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 474432 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 474433 || || 1 d'abril de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 474434 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 474435 || || 30 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#FA8072
| 474436 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 474437 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 474438 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 474439 || || 30 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#FA8072
| 474440 || || 5 de juliol de 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető Stn. ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#FA8072
| 474441 || || 26 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#FA8072
| 474442 || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#FA8072
| 474443 || || 21 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 474444 || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 474445 || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 474446 || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 474447 || || 31 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 474448 || || 31 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 474449 || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 474450 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#FFC2E0
| 474451 || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=452 bgcolor=#FA8072
| 474452 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 474453 || || 19 de setembre de 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 474454 || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 474455 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 474456 || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 474457 || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 474458 || || 17 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 474459 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 474460 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 474461 || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 474462 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 474463 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 474464 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 474465 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 474466 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 474467 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 474468 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 474469 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 474470 || || 25 de setembre de 2003 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 474471 || || 26 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 474472 || || 24 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 474473 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#FFC2E0
| 474474 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 474475 || || 6 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 474476 || || 26 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 474477 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#FA8072
| 474478 || || 26 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 474479 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 474480 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 474481 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 474482 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 474483 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 474484 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 474485 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 474486 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 474487 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 474488 || || 18 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 474489 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 474490 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 474491 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 474492 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 474493 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 474494 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 474495 || || 16 d'octubre de 2003 || Mülheim-Ruhr || Turtle Star Obs. ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 474496 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 474497 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 474498 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#FA8072
| 474499 || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 474500 || || 16 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|}

474501-474600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 474501 || || 18 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 474502 || || 17 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 474503 || || 17 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 474504 || || 17 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 474505 || || 17 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 474506 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 474507 || || 17 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 474508 || || 19 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 474509 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 474510 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 474511 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 474512 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 474513 || || 20 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 474514 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 474515 || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 474516 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 474517 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#FA8072
| 474518 || || 23 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 474519 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 474520 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 474521 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 474522 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 474523 || || 27 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 474524 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 474525 || || 22 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 474526 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 474527 || || 18 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 474528 || || 19 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 474529 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 474530 || || 19 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 474531 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#FFC2E0
| 474532 || || 5 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 474533 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 474534 || || 18 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 474535 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#FA8072
| 474536 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 474537 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#FA8072
| 474538 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 474539 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 474540 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 474541 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 474542 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 474543 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 474544 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 474545 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 474546 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 474547 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 474548 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#FFC2E0
| 474549 || || 26 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 474550 || || 21 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 474551 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 474552 || || 16 de desembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 474553 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#FFC2E0
| 474554 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 474555 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 474556 || || 29 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 474557 || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 474558 || || 22 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 474559 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 474560 || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 474561 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 474562 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 474563 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 474564 || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 474565 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 474566 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 474567 || || 27 de gener de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 474568 || || 31 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 474569 || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 474570 || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 474571 || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 474572 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 474573 || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#FFC2E0
| 474574 || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 474575 || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 474576 || || 19 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 474577 || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 474578 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 474579 || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 474580 || || 27 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 474581 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 474582 || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 474583 || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 474584 || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#FFC2E0
| 474585 || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 474586 || || 31 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 474587 || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 474588 || || 12 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 474589 || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 474590 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 474591 || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 474592 || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 474593 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 474594 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 474595 || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 474596 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 474597 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 474598 || || 8 de setembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 474599 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 474600 || || 7 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|}

474601-474700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 474601 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 474602 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 474603 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 474604 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 474605 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 474606 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 474607 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 474608 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 474609 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 474610 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#FFC2E0
| 474611 || || 25 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || ATE ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 474612 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#FFC2E0
| 474613 || || 15 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 474614 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 474615 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 474616 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 474617 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 474618 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 474619 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 474620 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 474621 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 474622 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 474623 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 474624 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 474625 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 474626 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 474627 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 474628 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 474629 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 474630 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 474631 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 474632 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 474633 || || 18 d'octubre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#FA8072
| 474634 || || 20 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 474635 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 474636 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 474637 || || 12 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 474638 || || 12 de novembre de 2004 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 474639 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#C2E0FF
| 474640 || || 6 de novembre de 2004 || Cerro Tololo || Cerro Tololo Obs. || sednoide ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 474641 || || 19 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 474642 || || 3 de desembre de 2004 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 474643 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 474644 || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 474645 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 474646 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 474647 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 474648 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 474649 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 474650 || || 15 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 474651 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 474652 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 474653 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 474654 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 474655 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 474656 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 474657 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 474658 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 474659 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 474660 || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 474661 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 474662 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 474663 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 474664 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 474665 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 474666 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 474667 || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 474668 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 474669 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 474670 || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 474671 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 474672 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 474673 || || 1 de febrer de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#FFC2E0
| 474674 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 474675 || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 474676 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 474677 || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 474678 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 474679 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 474680 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 474681 || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 474682 || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 474683 || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 474684 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 474685 || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 474686 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 474687 || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 474688 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 474689 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 474690 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 474691 || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 474692 || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 474693 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 474694 || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 474695 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 474696 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 474697 || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 474698 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 474699 || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 474700 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

474701-474800 

|-bgcolor=#fefefe
| 474701 || || 7 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 474702 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 474703 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 474704 || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 474705 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#FFC2E0
| 474706 || || 12 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 474707 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 474708 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 474709 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 474710 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 474711 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 474712 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 474713 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 474714 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 474715 || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 474716 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 474717 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 474718 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 474719 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 474720 || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 474721 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 474722 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 474723 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#FA8072
| 474724 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 474725 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 474726 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 474727 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 474728 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 474729 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 474730 || || 29 de juny de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 474731 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 474732 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 474733 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 474734 || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 474735 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 474736 || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 474737 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 474738 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 474739 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 474740 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 474741 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 474742 || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 474743 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 474744 || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 474745 || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 474746 || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 474747 || || 26 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#FA8072
| 474748 || || 6 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 474749 || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 474750 || || 8 d'agost de 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 474751 || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 474752 || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 474753 || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 474754 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 474755 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 474756 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 474757 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 474758 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 474759 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 474760 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 474761 || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 474762 || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#FA8072
| 474763 || || 25 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 474764 || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 474765 || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 474766 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 474767 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 474768 || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 474769 || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 474770 || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 474771 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 474772 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 474773 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 474774 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 474775 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 474776 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 474777 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 474778 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 474779 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 474780 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 474781 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 474782 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 474783 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 474784 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 474785 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 474786 || || 30 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 474787 || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 474788 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 474789 || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 474790 || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 474791 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 474792 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 474793 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 474794 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 474795 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 474796 || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 474797 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 474798 || || 11 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 474799 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 474800 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

474801-474900 

|-bgcolor=#fefefe
| 474801 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 474802 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 474803 || || 2 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 474804 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 474805 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 474806 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 474807 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 474808 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 474809 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 474810 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 474811 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 474812 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 474813 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 474814 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 474815 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 474816 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 474817 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 474818 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 474819 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 474820 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 474821 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 474822 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 474823 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 474824 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 474825 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 474826 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 474827 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 474828 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 474829 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 474830 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 474831 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 474832 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 474833 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 474834 || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 474835 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 474836 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 474837 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 474838 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 474839 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 474840 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 474841 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 474842 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 474843 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 474844 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 474845 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 474846 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 474847 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 474848 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 474849 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 474850 || || 1 de setembre de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 474851 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 474852 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 474853 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 474854 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 474855 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 474856 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 474857 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 474858 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 474859 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 474860 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 474861 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 474862 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 474863 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 474864 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 474865 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 474866 || || 13 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 474867 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 474868 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 474869 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 474870 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 474871 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 474872 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 474873 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 474874 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 474875 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 474876 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 474877 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 474878 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 474879 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 474880 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 474881 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 474882 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 474883 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 474884 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 474885 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 474886 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 474887 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 474888 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 474889 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 474890 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 474891 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 474892 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 474893 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 474894 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 474895 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 474896 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 474897 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 474898 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 474899 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 474900 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

474901-475000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 474901 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 474902 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 474903 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 474904 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 474905 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 474906 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 474907 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 474908 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 474909 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 474910 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 474911 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 474912 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 474913 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 474914 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 474915 || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 474916 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 474917 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 474918 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 474919 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 474920 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 474921 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 474922 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 474923 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 474924 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 474925 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 474926 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 474927 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 474928 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 474929 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 474930 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 474931 || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 474932 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 474933 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 474934 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 474935 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 474936 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 474937 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 474938 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 474939 || || 21 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 474940 || || 25 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 474941 || || 25 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 474942 || || 25 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 474943 || || 26 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 474944 || || 27 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 474945 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 474946 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 474947 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 474948 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 474949 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 474950 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 474951 || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 474952 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 474953 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 474954 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 474955 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 474956 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 474957 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 474958 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 474959 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 474960 || || 3 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 474961 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 474962 || || 5 d'octubre de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 474963 || || 9 d'octubre de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 474964 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 474965 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 474966 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 474967 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 474968 || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 474969 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 474970 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 474971 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 474972 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 474973 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 474974 || || 6 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 474975 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 474976 || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 474977 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 474978 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 474979 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 474980 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 474981 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 474982 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 474983 || || 3 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 474984 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 474985 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 474986 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 474987 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 474988 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 474989 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 474990 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 474991 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 474992 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 474993 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 474994 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 474995 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 474996 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 474997 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 474998 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 474999 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 475000 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (470001)-(475000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)